Австри́йский ши́ллинг — денежная единица Австрии с 1 марта 1925 по 1938 год и с 1945 до введения евро 31 декабря 2001 года.

Официальные сокращения по ISO 4217 — ATS (), ÖS ().

Сменил в 1925 году обесцененную инфляцией австрийскую крону, введённую в 1919 году. После аншлюса в (1938 году) с Германией был заменён на рейхсмарку. После окончания войны в 1945 году шиллинг снова стал денежной единицей Австрии.

Существовали монеты стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошей (1/100 шиллинга), 1, 2, 5, 10, 20 и 50 шиллингов и банкноты по 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 шиллингов.

Шиллинг в период 1925—1938 годов 
Дизайн валюты разработан 24 декабря 1924 года. Шиллинг заменил введённую в 1919 году австрийскую крону. Обмен производился: 10 000 австрийских крон = 1 шиллинг. В конце 1922 года федеральное правительство Зайпеля взяло заем в 650 млн золотых крон у Лиги Наций. В результате Австрия оказалась под финансовым контролем Лиги Наций. Шиллинг первой республики был относительно стабильной валютой.

Монеты первой республики 
В 1925 году были введены бронзовые 1 и 2 гроша, медно-никелевые 10, 20, 50 грошей, серебряный 1 шиллинг. В 1931 году введена монета 5 грошей медно-никелевая. В 1934 году 1 шиллинг стал медно-никелевый и введена серебряная монета 5 шиллингов. Также выпускались золотые монеты достоинством в 25 и 100 шиллингов.

Банкноты первой республики 
В 1925 году Австрийский национальный банк ввел купюры 5, 10, 20, 100 и 1 000 шиллингов. Банкнота 50 шиллингов введена в 1929 году.

Введение рейхсмарки 
 

После присоединения Австрии к нацистской Германии в 1938 году, австрийский шиллинг был выведен из обращения. Валютой Австрии до 1945 года стала рейхсмарка. Обменый курс был установлен в размере 1 рейхсмарка = 1,5 австрийского шиллинга. Национальный банк Австрии был объединён с Рейхсбанком Германии.

Дизайн купюры 100 шиллингов 1936 года стал основой для банкноты 20 рейхсмарок 1939 года.

Шиллинг в период 1945—2001 годов 
30 ноября 1945 года был введен второй шиллинг. Он обменивался к рейхсмарке 1:1 до 150 шиллингов на человека. Первые монеты были выпущены в 1946 году.

В 1947 году выпущены новые банкноты. В 1950-е годы валюта стала стабильной и инфляция пошла на убыль. Доллар США равнялся 26 шиллингам. В 1971, 1976, 1986, 1997 годах выходили новые серии банкнот.

В 2002 году был заменен на евро. Фиксированный курс к евро составил 1 евро = 13,7603 шиллингов.

Монеты 
Между 1947 и 1952 гг. выпущены 1, 2, 5, 10 (из цинка), 20, и 50 грошей (алюминиево-бронзовые); 1, 2, и 5 шиллингов (из алюминия).

В 1959 году выпущен 1 шиллинг из алюминиевой бронзы и серебряные 50 шиллингов. В 1960 году выпущена монеты 5 и 10 шиллингов серебряные а в 1969 году заменены на медно-никелевые. В 1980 году выпущена монета 20 шиллингов.

Памятные монеты Австрии

Памятные монеты номиналом 20 шиллингов

Памятные монеты номиналом 25 шиллингов

Памятные монеты номиналом 50 шиллингов

Памятные монеты номиналом 100 шиллингов

Памятные монеты номиналом 500 шиллингов

Памятные монеты номиналом 1000 шиллингов 
В 1976 году Австрийский монетный двор выпустил золотую монету 900-й пробы номиналом 1000 шиллингов, в честь 1000-летия династии Бабенбергов. В дальнейшем, с 1991 по 2001 год, золотые памятные монеты этого номинала выпускались различной пробы — 916, 986, 995 и 999,9. В 1994 году была выпущена биметаллическая монета, центр которой был изготовлен из золота 986 пробы, кольцо — из серебря 900 пробы.

Банкноты 
В 1945 году после Второй мировой войны введены купюры 50 грошей, 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 и 1 000 шиллингов. В 1947 году произошла реформа, после деноминации новые банкноты 10, 20, 100 и 1 000 шиллингов, а банкнота 50 шиллингов введена в 1951 году, 500 шиллингов в 1953 году. В 1957 году 10 шиллингов заменена монетой. 20 шиллингов заменена монетой в 1980 году, банкнота 5 000 шиллингов введена в 1988 году.

Серия банкнот 1945 года

Серия банкнот 1946—1947 годов

Серия банкнот 1949—1951 годов

Серия банкнот 1956—1965 годов

Серия банкнот 1965—1970 годов

Серия банкнот 1983—1997 годов

Переход на евро 
С 1 января 2002 года в наличном обращении — евро. Шиллинг находился в обращении параллельно с евро до 28 февраля 2002 года. Обмен шиллингов на евро производится по курсу: 1 евро = 13,7603 шиллингов. Срок обмена не ограничен. Австрийский национальный банк принимает к обмену также и некоторые ранее изъятые из обращения банкноты, исходя из правила: срок окончания обмена таких банкнот должен составлять 20 лет от даты утраты статуса законного платёжного средства. Сроки окончания обмена таких банкнот — 28 ноября 2006, 31 августа 2007, 31 августа 2008, 30 сентября 2009, 20 апреля 2018

См. также 
 Австрийский национальный банк
 Евро
 Памятные монеты из недрагоценных металлов Австрии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Монеты Австрии
 Каталог монет Австрии с подробным разделением по историческим периодам и реформам
 Монеты Австрии (каталог и галерея)
 Галерея банкнот Австрии

Шиллинг
Деньги Австрии, вышедшие из обращения
Европейские валюты